Euplectrus  — род паразитических наездников из семейства Eulophidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые. Встречаются всесветно. Более 200 видов.

Описание 
Длина 1-2 мм. Усики самок и самцов с 6 флагелломерами, включая 2-члениковую булаву. Шпоры задних голеней длинные, длиннее первого членика задних лапок. Щитик без продольных борозд. Голова и грудка тёмны (буровато-чёрные), ноги и брюшко светлее. Групповые наружные паразиты (эктопаразитоиды) гусениц бабочек из семейств Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Arctiinae (Erebidae), Erebidae, Euteliidae, Geometridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Tortricidae и других. Окукливаются в своих шёлковых коконах рядом со съеденной куколкой хозяина. Способность представителей рода плести коконы уникальна среди всего семейства эвлофиды.

Систематика 
Более 200 видов. До 2015 года было известно всего полторы сотни видов. Включены в номинативное подсемейство Eulophinae (Eulophidae, Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые.

 Euplectrus aburiensis Ferrière, 1941
 Euplectrus acutigaster Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus agaristae Crawford, 1911
 Euplectrus anae Schauff, 2001
 Euplectrus asotus Narendran, 2011
 Euplectrus atrafacies Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus australiensis Ashmead, 1900
 Euplectrus bebourensis Risbec, 1957
 Euplectrus bicolor (Swederus, 1795)
 Euplectrus brasiliensis Ashmead, 1904
 Euplectrus brevicarinatus Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus brevisetulosus Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus brevitarsis Ferrière, 1941
 Euplectrus bristlis Khan, Agnihotri & Sushil, 2005
 Euplectrus cairnsensis Girault, 1913
 Euplectrus cariniscutum Girault, 1915
 Euplectrus carlowae Schauff, 2001
 Euplectrus castaneus Risbec, 1957
 Euplectrus catocalae Howard, 1885
 Euplectrus ceresensis Ferrière, 1941
 Euplectrus ceylonensis Howard, 1896
 Euplectrus chapadae Ashmead, 1904
 Euplectrus cinctiventris Ferrière, 1941
 Euplectrus coimbatorensis Ferrière, 1941
 Euplectrus colliosilvus Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus comstockii Howard, 1880
 Euplectrus dubeyi Khan & Agnihotri, 2006
 Euplectrus edithae Schauff, 2001
 Euplectrus epiplemae Ferrière, 1941
 Euplectrus euplexiae Rohwer, 1921
 Euplectrus flavigaster Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus flavipes (Fonscolombe, 1832)
 Euplectrus flavus Ubaidillah, 2003
 Euplectrus floryae Schauff, 2001
 Euplectrus frontalis Howard, 1885
 Euplectrus fukaii Crawford, 1911
 Euplectrus fulvicoxis Ferrière, 1941
 Euplectrus furnius Walker, 1843
 Euplectrus fuscicoxalis Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus fuscipes Ferrière, 1941
 Euplectrus geethae Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus gopimohani Mani, 1941
 Euplectrus hansoni Schauff, 2001
 Euplectrus hargreavesi Ferrière, 1941
 Euplectrus himalayaensis Mani, 1935
 Euplectrus hircinus (Say, 1836)
 Euplectrus immargiventris Girault, 1915
 Euplectrus indicus Ferrière, 1941
 Euplectrus ireneae Schauff, 2001
 Euplectrus ivonae Schauff, 2001
 Euplectrus josei Schauff, 2001
 Euplectrus junctus Gahan, 1927
 Euplectrus koebelei Crawford, 1911
 Euplectrus kuboi Kamijo, 2003
 Euplectrus kurandaensis Girault, 1913
 Euplectrus kuwanae Crawford, 1911
 Euplectrus laeviscutellum Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus laphygmae Ferrière, 1941
 Euplectrus latifrons Shafee, Fatma, Khan & Shujauddin, 1984
 Euplectrus leonae Risbec, 1951
 Euplectrus leucostomus Rohwer, 1921
 Euplectrus leucotrophis Howard, 1885
 Euplectrus liparidis Ferrière, 1941
 Euplectrus litoralis Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus longigaster Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus longipetiolatus Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus longiscapus Khan, Agnohitri & Sushil, 2005
 Euplectrus lutheri Girault, 1924
 Euplectrus maculiventris Westwood, 1832
 Euplectrus magdae Schauff, 2001
 Euplectrus manii Narendran, 2011
 Euplectrus manilae Ashmead, 1904
 Euplectrus manjericus Narendran, 2011
 Euplectrus marginatus Ashmead, 1885
 Euplectrus mariae Schauff, 2001
 Euplectrus maternus Bhatnagar, 1952
 Euplectrus mathuri Bhatnagar, 1952
 Euplectrus medanensis Crawford, 1911
 Euplectrus melanocephalus Girault, 1913
 Euplectrus mellipes Provancher, 1887
 Euplectrus mellocoxus Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus migneti Girault, 1936
 Euplectrus milii Risbec, 1951
 Euplectrus narariae (Chandy Kurian, 1954)
 Euplectrus nibilis Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus nigrescens Ferrière, 1941
 Euplectrus nigroclypeatus Ferrière, 1941
 Euplectrus noctuidiphagus Yasumatsu, 1953
 Euplectrus nuperus Narendran, 2003
 Euplectrus nyctemerae Crawford, 1912
 Euplectrus orias Schauff, 2001
 Euplectrus pachyscapha Girault, 1917
 Euplectrus pantnagarensis Khan & Agnihotri, 2006
 Euplectrus paribus Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus partitus Ubaidillah, 2003
 Euplectrus parvulus Ferrière, 1941
 Euplectrus peechansis Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus petiolatus Ferrière, 1941
 Euplectrus phthorimaeae Ferrière, 1941
 Euplectrus phytometrae Risbec, 1951
 Euplectrus platyhypenae Howard, 1885
 Euplectrus prashanti Khan, Agnohitri & Sushil, 2005
 Euplectrus pullipes Girault, 1915
 Euplectrus puttleri Gordh, 1980
 Euplectrus reticulatus Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus rojasi Schauff, 2001
 Euplectrus ronnai (Brèthes, 1918)
 Euplectrus ronniei Schauff, 2001
 Euplectrus rufiventris Ferrière, 1941
 Euplectrus scapus Yefremova, 2007
 Euplectrus scotti Girault, 1913
 Euplectrus semimarginatus Girault, 1917
 Euplectrus seminigrifemur Girault, 1924
 Euplectrus separatae Kamijo, 2003
 Euplectrus seychellensis Ferrière, 1941
 Euplectrus seyrigi Risbec, 1952
 Euplectrus singularis Ferrière, 1941
 Euplectrus solitarius Ashmead, 1904
 Euplectrus spinosus Ubaidillah, 2003
 Euplectrus spodopterae Bhatnagar, 1952
 Euplectrus stom Narendran, 2011
 Euplectrus striatus Ubaidillah, 2003
 Euplectrus sumbaensis Ubaidillah, 2003
 Euplectrus taiwanus Sonan, 1942
 Euplectrus testaceipes (Cameron, 1904)
 Euplectrus thanhi Efremova, 1994
 Euplectrus transversus Zhu & Huang, 2003
 Euplectrus turneri Ferrière, 1941
 Euplectrus umbrocoxatus Narendran, 2011
 Euplectrus utetheisae Mani & Kurian, 1953
 Euplectrus valverdei Schauff, 2001
 Euplectrus variabilis Risbec, 1952
 Euplectrus viggianii Khan, Agnihotri & Sushil, 2005
 Euplectrus walteri Schauff, 2001
 Euplectrus xanthocephalus Girault, 1913
 Euplectrus xanthovultus Wijesekara & Schauff, 1994
 Euplectrus xiomarae Schauff, 2001
 Euplectrus yaloticus Narendran, 2011
 Euplectrus zamoorini Narendran, 2011
 Euplectrus zamorai Schauff, 2001
 Euplectrus zandanus Narendran, 2011

 Другие виды (2015): Euplectrus alejandrovalerioi, E. alexsmithi, E. alvarowillei, E. andybennetti, E. andydeansi, E. annettewalkerae, E. billbrowni, E. bobwhartoni, E. carlosarmientoi, E. carlrettenmeyeri, E. charlesmicheneri, E. charlesporteri, E. chrisdarlingi, E. chrisgrinteri, E. corriemoreauae, E. daveroubiki, E. davesmithi, E. davidwahli, E. dianariasae, E. donquickei, E. eowilsoni, E. garygibsoni, E. gavinbroadi, E. gerarddelvarei, E. henrytownesi, E. howelldalyi, E. hugokonsi, E. iangauldi, E. jacklonginoi, E. jesusugaldei, E. jimwhitfieldi, E. jjrodriguezae, E. johnheratyi, E. johnlasallei, E. johnnoyesi, E. josefernandezi, E. lubomirmasneri, E. markshawi, E. mikegatesi, E. mikeschauffi, E. mikesharkeyi, E. ninazitaniae, E. pammitchellae, E. paulhansoni, E. paulheberti, E. paulhurdi, E. philwardi, E. robbinthorpi, E. ronaldzunigai, E. roysnellingi, E. scottshawi, E. sondrawardae, E. sydneycameronae, E. victoriapookae, [[Euplectrus wonyoungchoi|E. wonyoungchoi]].

См. также 
 Omphale

Примечания

Литература 
 Schauff M. E., Janzen D.H. (2001). Taxonomy and ecology of Costa Rican Euplectrus (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoids of caterpillars. — Journal of Hymenoptera Research 10: 181—230.

Ссылки 
 Key to Nearctic eulophid genera
 Universal Chalcidoidea Database
 Euplectrus — biolib.cz
 Euplectrus — eol.org

 
Паразиты насекомых
Роды перепончатокрылых